Frederika Wilhelmina Louise Elisabeth Alexandrine van Pruisen (1 februari 1842 — 26 maart 1906) was een dochter van Albert van Pruisen en Marianne der Nederlanden.

Huwelijk en kinderen 
Alexandrine trouwde op 9 december 1865 met Willem van Mecklenburg-Schwerin (1827-1879). Uit dit huwelijk werd één kind geboren:
 Friedrike Wilhelmine Charlotte von Mecklenburg Schwerin (1868-1944), in 1886 gehuwd met Hendrik XVIII Reuss (1847-1911) en in 1921 met Robert Schmidt (1892-1971)

Prins(es) van Pruisen